Wins steht für:
 Wins (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht des Mittelalters

Personen:
 Jacob Wins (* um 1340; † 1393), Berliner Bürgermeister
 Nikolaus Wins (* um 1365; † 1439), Berliner Ratsherr
 Thomas Wins (* 1385; † vor 4. Februar 1465), Berliner Bürgermeister
 Valentin Wins, Berliner Bürgermeister von 1465 bis 1474 
 Thomas Lang-von Wins (1963–2012), deutscher Psychologe, Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie

WINS steht als Abkürzung für:
 Windows Internet Naming Service, Umsetzung des Netzwerkprotokolls NetBIOS over TCP/IP durch Microsoft
 World International News Service (WINS), Radiostation in New York

Siehe auch:
 Wiens
 Winz